Calafrio (fisiologia) — contração involuntária de músculos somáticos
 Calafrio (revista em quadrinhos)
 Sudor frío — filme (2011) argentino de horror, traduzido no Brasil como Calafrios

Desambiguações de cinema
Desambiguações de ciências